Artemis è il nome greco di Artemide, dea greca della caccia; può fare riferimento a:

Astronautica
 Programma Artemis – programma spaziale di volo verso la Luna

Astronomia
 Artemis – satellite artificiale dell'ESA
 105 Artemis – asteroide della fascia principale

Cinema
 Artemis Fowl (film) – film tratto dal primo libro dalla serie fantasy per ragazzi dello scrittore irlandese Eoin Colfer
 Artemis – casa di produzione statunitense

Geografia
 Artemis – città dell'Attica (Grecia)

Letteratura
 Artemis - La prima città sulla Luna – secondo romanzo fantascientifico, dopo L'uomo di Marte, scritto da Andy Weir
Artemis Fowl – serie di libri per ragazzi fantasy dello scrittore irlandese Eoin Colfer

Musica
Artemis – quinto album in studio (2019) della violinista statunitense Lindsey Stirling

Onomastica
Artemis – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Artemide

Personaggi fittizi
 Artemis – un gatto della serie Sailor Moon
 Artemis – personaggio dei Transformers
 Artemis Entreri – personaggio dell'ambientazione Forgotten Realms
 Artemis Fowl II – protagonista dell'omonima serie di libri
 Artemis Fowl I – padre del protagonista dell'omonima serie di libri
 Artemide di Bana-Mighdall (Artemis of Bana-Mighdall) – supereroina dei fumetti DC Comics
 Artemis Crock –  una supercattiva e supereroina dei fumetti DC Comics

Televisione
 Artemis81 – film TV statunitense